Leșile se poate referi la:

 Leșile, Argeș
 Leșile, Dolj

Vezi și 
 Leș (dezambiguizare)
 Leșu (dezambiguizare)
 Leșnița (dezambiguizare)